Antoine Krier (1897-1983), polític luxemburguès, batlle municipal d'Esch-sur-Alzette.
 Cyndi Taylor Krier (1950), fiscal i polític estatunidenc, senador per Texas.
 Jean Krier (1949-2013), poeta luxemburguès.
 Léon Krier (1946), arquitecte i urbanista luxemburguès.
 Pierre Krier (1885-1947), política luxemburguès, Ministre de Treball i Seguretat Social de Luxemburg.
 Rob Krier (1938), escultor, arquitecte i urbanista luxemburguès.
 Tony Krier (1906-1994), periodista i fotògraf luxemburguès.
 Andrew Fetterly Wilkes-Krier (1979), cantautor i productor musical estatunidenc.